Ел Кабаљо Бланко има више значења:

 Ел Кабаљо Бланко (Сан Бартоло Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кабаљо Бланко (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Кабаљо Бланко (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кабаљо Бланко (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику